Freizeitbetrieb steht für
 allgemein das Geschehen der Freizeitbetätigungen, siehe Freizeit
 ein Gewerbebetrieb des Freizeitsektors, siehe Tourismusunternehmen
 in Schulwesen die Betriebszeit außerhalb der Unterrichtszeit, siehe Ganztagsbetreuung